Hisashi Kato
5743 Kato
Kato - personagem da franquia O Besouro Verde.
Juri Katou, ou Juri Kato, personagem de Digimon Tamers

Localidades

Kato

Desambiguação